Univerza v Banja Luki (izvirno srbsko Унивeрзитeт y Бaњoj Лyци, bosansko Univerzitet u Banjoj Luci; latinsko Universitas Studiorum ) je javna univerza v entiteti Republike Srpske v Bosni in Hercegovini. Ustanovljena je bila leta 1975.

Trenutni rektor je prof. dr. Stanko Stanić.

Rektorji 
Glejte glavni članek Seznam rektorjev Univerze v Banja Luki.

Oddelki 

 Fakultete
 Agronomska fakulteta
 Arhitekturno-gradbena fakulteta
 Ekonomska fakulteta
 Elektrotehniška fakulteta
 Fakulteta za telesno vzgojo in šport
 Filozofska fakulteta
 Gozdarska fakulteta
 Medicinska fakulteta
 Naravoslovno-matematična fakulteta
 Pravna fakulteta
 Strojna fakulteta
 Tehnološka fakulteta

 Akademije
 Akademija umetnosti

 Inštituti

Glej tudi 
 seznam univerz v Bosni in Hercegovini

Zunanje povezave 

 Uradna spletna stran

Univerze v Bosni in Hercegovini
Izobraževalno-raziskovalne ustanove v Banja Luki
Izobraževalno-raziskovalne ustanove, ustanovljene leta 1975